Peque (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Antioquia
Peque (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Zamora